Giuseppe Frascara – avvocato, imprenditore e politico italiano
 Giuseppe Gazzoni Frascara – imprenditore italiano